Hiroshi Otsuki (Kyoto, 23 april 1980) is een Japans voetballer.

Carrière
Hiroshi Otsuki speelde tussen 1999 en 2003 voor Kyoto Purple Sanga. Hij tekende in 2004 bij Sagawa Printing.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer